Георгий Журули:
 Журули, Георгий Багратович (1899—1964) — грузинский советский режиссер, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Журули, Георгий Дурмишханович (1865—1951) — грузинский политик, министр в правительстве Демократической Республики Грузия (1918—1921).